119 může být

 119 (číslo) – číslo
 119 – rok
 119 př. n. l. – rok
 silnice II/119 – silnice II. třídy na trase Dobříš – Sedlčany
 STS-119 – let raketoplánu Discovery k Mezinárodní vesmírné stanici